La Vie d'artiste peut désigner :

musique
 La Vie d'artiste, chanson de Léo Ferré et Francis Claude (1950) ;
 La Vie d'artiste, opéra (inédit) de Léo Ferré ;
 La Vie d'artiste, titre d'une compilation posthume des premières chansons de Léo Ferré, parue en 1998 ;
 La Vie d'artiste, groupe de rap ayant sorti un album de reprises des chansons de Léo Ferré, intitulé Ferré ce rap (2013) ;
 La Vie d'artiste, album studio de Christophe Maé, sorti le  ;

littérature
 La Vie d'artiste, roman de Louis Caron (1987) ;

bande dessinée
 La Vie d'artiste, bande dessinée de Florence Cestac (2002) ;

cinéma
 La Vie d'artiste, film français de Marc Fitoussi (2007).